A Exposição Filatélica Luso-Brasileira - LUBRAPEX - é uma mostra internacional de filatelia da qual participam colecionadores de Portugal, do Brasil e demais países de língua portuguesa.

O evento surgiu a partir de uma sugestão do diplomata brasileiro e filatelista João Paulo do Rio Branco, em 1965. Idealizado com o objetivo de promover o estreitamento das relações entre colecionadores portugueses e brasileiros, o primeiro encontro registrou-se em 1966, nas dependências do Museu Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro. Na ocasião ficou definido que as exposições ocorreriam a cada dois anos, alternadamente entre os dois países.

A partir de 1984, por decisão aprovada no Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia, realizado em Curitiba (PR), a LUBRAPEX passou a integrar também os demais países de língua portuguesa, com o objetivo de ampliar o alcance do evento e promover a valorização do idioma português para além das fronteiras dos países promotores da exposição.

Em 1997, diante de uma manifestação da empresa dos Correios do Brasil e da Federação Portuguesa de Filatelia, foi alterada a periodicidade da LUBRAPEX, a fim de que a próxima edição fosse no Brasil, no ano 2000, em Salvador (BA), visando as comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil.

Ao longo de quatro décadas do evento, estreitando contatos e propiciando bons resultados de divulgação e vendas, as exposições tem servindo como veículo para revigorar a filatelia nos países envolvidos. Além disso têm funcionado ainda como um fórum para debate de assuntos ligados à filatelia, e para a promoção de eventos recomendados pela União Postal Universal (UPU), pela Federação Internacional de Filatelia (FIF), pela Associação Mundial para o Desenvolvimento da Filatelia (AMDF), pela Federação Portuguesa de Filatelia (FPF) e pela Federação Brasileira de Filatelia (FEBRAF).

Entre os objetivos atuais do evento citam-se:
promover o intercâmbio e a troca de experiências entre os representantes da filatelia dos países participantes;
promover a difusão da filatelia de língua portuguesa em um contexto internacional;
efetuar contatos com representantes comerciais de outros países;
fortalecer a imagem institucional e de mercado das empresas e associações participantes no contexto filatélico internacional;
prospectar clientes filatélicos internacionais;
lançar selos postais oficiais e produtos filatélicos afins.

A LUBRAPEX 2006 realizou-se no Rio de Janeiro de 30 de Novembro a 5 de Novembro, com destaque para a participação da Associação dos Operadores de Correios e Telecomunicações dos Países e Territórios de Língua Oficial Portuguesa (AICEP).

Filatelia do Brasil
Filatélica Luso-Brasileira
Relações entre Brasil e Portugal